В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда (в том числе двое дважды Героев), на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Рязанской области, — 103 человека;
 уроженцы Рязанской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 147 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Рязанскую область, — 4 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда в Рязанской области было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года начальнику железнодорожной станции Рыбное Н. Р. Колобову за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в области приходится на работников сельского хозяйства — 70 человек; государственное управление — 14; строительство — 4; транспорт — 3; приборостроение, станкостроение — по 2; машиностроение, нефтехимическая, электронная, лёгкая, пищевая, рыбная промышленность, здравоохранение — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Рязанской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Рязанской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Рязанскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Рязанская энциклопедия / Гл. ред. В. Н. Федоткин: в 4 томах. — Рязань, 1999—2004.
 Рязанцы — Герои Социалистического Труда // История, культура и традиции Рязанского края
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.

XX век в Рязанской области

Рязанская